

Persone 
 Vlado Šćepanović – dirigente sportivo, allenatore di pallacanestro ed ex cestista montenegrino, nell'allora Jugoslavia
 Vučina Šćepanović –  calciatore serbo, di etnia kosovara, nell'allora Jugoslavia